Wijeyeratne ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Wijeyeratne (1889–1968), sri-lankischer Politiker und Diplomat
 Neranjan Wijeyeratne (* 1956), sri-lankischer Politiker
 Nissanka Wijeyeratne (1924–2007), sri-lankischer Politiker